

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Uintah – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Weber
 hrabstwo Uintah (ang. Uintah County) – hrabstwo w stanie Utah

Pozostałe 
 Uintah – plemię Indian Ameryki Północnej